пло́щадь Мари́и:
 площадь Марии (нем. Marienplatz) — площадь в Гёрлице
 площадь Марии (польск. Plac Mariacki) — площадь в Живеце
 площадь Марии (польск. Plac Mariacki) — площадь в Кракове
 площадь Марии (нем. Marienplatz) — площадь в центре Мюнхена
 Марианская площадь (нем. Marienplatz) — площадь в Праге. 
 Пасингская площадь Марии (нем. Pasinger Marienplatz) — площадь в районе Мюнхена Пасинг
 площадь Марии (нем. Marienplatz) — площадь в Шверине